Deianeira (Oudgrieks) of Deianira (Latijn) was een sterfelijke vrouw in de Griekse mythologie. 

Ze was de dochter van Althaea en Oineus, de koning van Kalidon (Καλυδών), maar volgens de schrijver Robert Graves was ze zelfs de dochter van Dionysus, god van de landbouw en de wijn.

Ze werd de vrouw van Herakles na een worstelgevecht met de riviergod Achelous, die ondanks enkele metamorfoses Herakles niet wist te verslaan.

Ze werd door de centaur Nessos gebruikt om de halfgod Herakles te doden. Toen Herakles en Deianeira de rivier de Lykormas wilden oversteken, bood Nessos hulp. Hij stelde voor Deianeira op zijn rug naar de overkant te dragen, maar onderweg probeerde hij haar te ontvoeren. Herakles schoot daarom een van zijn pijlen, gedrenkt in het giftige bloed van de Hydra, op hem af. Nessos nam echter wraak. Stervend vroeg hij Deianeira zijn bloed op te vangen, veinzend dat het liefdeskracht bezat en gaf haar nog een (goede) raad: Indien ze Herakles ooit verdacht haar ontrouw te zijn, moest ze hem een kleed sturen, gedoopt in dat bloed.

Toen Herakles vele jaren later verliefd werd op een jonge slavin, herinnerde Deianeira zich Nessos' woorden en maakte een kleed voor Herakles, gedoopt in het bloed van de centaur. Dit stuurde ze met een bode naar haar echtgenoot. Herakles trok het aan en het gif trok zijn huid binnen, zodat hij helse pijnen leed. Deianeira werd ondertussen steeds ongeruster: stel dat het liefdesdrankje niet zo onschuldig was? Toen de bode terugkeerde en haar vertelde wat er gebeurd was, pleegde ze zelfmoord. Herakles zelf stortte zich op een brandstapel die zijn vrienden voor hem gemaakt hadden.

Verwijzingen in de literatuur
 Trachiniae, Sophocles
 Metamorphosen IX 1vv , Ovidius
 Brief IX Deianeira aen Hercules, Vondel (vertaling van de Metamorphosen)
 The Greek Myths, Robert Graves

Stamboom                

Herakles